Юссеф Эль-Араби (; 3 февраля 1987, Кан, Франция) — марокканский футболист, нападающий греческого клуба «Олимпиакос» и сборной Марокко.

Клубная карьера 
Первым профессиональным клубом Юссефа Эль-Араби является «Кан», до перехода в который нападающий играл в Любительском чемпионате Франции за «УСОН Мондвиль» из одноименного города департамента Кальвадос.

В «Кане» Эль-Араби дебютировал 17 февраля 2009 года против «Валансьена». По итогам сезона «Кан» вылетел в Лигу 2, и сезон 2009—2010 Эль-Араби провел в этом турнире, отыграв 34 матча и забив 11 мячей.

Первый гол в Лиге 1 забил 7 августа 2010 года в выездной игре против «Марселя». Этот гол оказался победным.

После сезона в саудовском клубе «Аль-Хиляль» он 19 июля 2012 перешёл в клуб Ла Лиги «Гранада», подписав четырёхлетний контракт и установив клубный рекорд (5 миллионов евро). За «Гранаду» он провёл 134 матча, в которых забил 45 мячей. Дебютировал за "Гранаду" 20 августа в матче против «Райо Вальекано», завершившимся со счётом 0:1. Первый гол забил 7 октября с пенальти в ворота «Мальорки». Матч завершился со счётом 2:1.

Национальная сборная 
С 2010 года Юссеф эль-Араби выступает за сборную Марокко. В составе сборной форвард принимал участие в отборочных матчах к чемпионату мира—2014, Кубкам африканских наций 2012 (6 матчей) и 2013 (1 матч, 1 гол). Нападающий дважды попадал в заявку команды на финальные турниры Кубка африканских наций. В 2012 году он сыграл 2 матча на турнире, годом позже — 3 (и забил гол в ворота сборной Кабо-Верде).

Статистика

Достижения 
 Чемпион Катара (2): 2016/17, 2017/18
 Чемпион Греции (3): 2019/20, 2020/21, 2021/22
 Обладатель Кубка Греции: 2019/20

 Лучший бомбардир чемпионата Катара (2): 2016/17, 2017/18
 Лучший бомбардир чемпионата Греции (2): 2019/20, 2020/21

Примечания 

Футболисты Марокко
Игроки сборной Марокко по футболу
Игроки ФК «Кан»
Игроки ФК «Аль-Хиляль» Эр-Рияд
Игроки ФК «Гранада»
Игроки ФК «Аль-Духаиль»
Игроки ФК «Олимпиакос» Пирей